Andrzej Frydecki (1903–1989), architekt, wykładowca Politechniki Wrocławskiej
 Maksymilian Frydecki (1886–1927), sędzia, rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego
 powiat frydecki, powiat w kraju morawsko-śląskiego